Peder Rosenstand-Goiske henviser til flere artikler:

 Peder Rosenstand-Goiske (teolog) (1704-1769) – dansk teolog
 Peder Rosenstand-Goiske (dramaturg) (1752-1803) – dansk teaterkritiker
 Peder Rosenstand-Goiske (generalauditør) (1773-1850) – dansk generalauditør og militærhistorisk forfatter.